Amílcar () va ser un oficial cartaginès de l'exèrcit d'Anníbal durant la Segona Guerra Púnica.

L'any 215 aC, el van enviar amb Hannó al Bruttium, on va aconseguir de sotmetre la ciutat de Locres Epizefiris, de la que en va ser governador. Segons fonts romanes, va exercir aquest càrrec amb crueltat i fins va ser culpable d'extorsió. Titus Livi diu però que el governador romà que el va succeir encara va fer coses pitjors.

Va conservar el govern de la ciutat fins a l'any 205 aC, quan Quint Plemini va ocupar per sorpresa la ciutadella. Amílcar es va retirar a un altre fortí de Locres i Anníbal va córrer a ajudar-lo. Tanmateix, la inesperada arribada de Publi Corneli Escipió Africà Major va obligar Anníbal a renunciar a acostar-se a Locres. Amílcar llavors va fugir del fortí de nit amb la resta dels seus homes.

Referències 

Militars cartaginesos de la Segona Guerra Púnica